

Patronyme 

 Joseph Lakanal (1762-1845), personnalité politique française.

Toponyme 

 Lycée Lakanal, établissement d’enseignement français des Hauts-de-Seine à Sceaux ; 
 Rue Lakanal, voie française du  parisien ;
 Rue Lakanal, voie française de Toulouse.

de:Lakanal